Тадмор (слав. Фадмор) — библейский город в пустыне (), построенный или укреплённый Соломоном.
 Тадмор — город в центральной части Сирии.
 Тадмор — район в Сирии.
 Тадмор — арабское именование города Пальмиры.
 Тадмор — экзопланета в двойной системе Гамма Цефея.

Фамилия
 Тадмор, Хаим (1923—2005) — израильский ассириолог.

См. также 
 Тадморская тюрьма
 Резня в военной тюрьме Тадмор (27 июня 1980)

Примечания